Il singolare del Heineken Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jaime Yzaga era il detentore del titolo.
Aleksandr Volkov ha battuto in finale MaliVai Washington 7-6 (7-2), 6-4.

Teste di serie

  MaliVai Washington (finale)
  Aleksandr Volkov (campione)
  Andrej Česnokov (primo turno)
  Jaime Yzaga (semifinali)

 Luiz Mattar (semifinali) 
 Bernd Karbacher (primo turno) 
 Marcelo Filippini (primo turno) 
 Tomás Carbonell (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1993
ATP Tour 1993